Der Audi A6 bezeichnet eine Baureihe der oberen Mittelklasse von Audi, intern auch „C-Reihe“ genannt. Die Umbenennung der Baureihe von Audi 100 in A6 beziehungsweise S6 entsprechend der neuen Modellbezeichnungsstrategie „Audi A x“ erfolgte im Sommer 1994. Anders als beim Audi 80/A4, bei dem die Umbenennung mit dem Modellwechsel zusammenfiel, war der erste A6 nur eine überarbeitete Version des letzten Audi 100.

Die mit dem Audi F103 eingeführte Logik, die Audi-Modelle nach der Leistung in PS zu benennen (Audi 60 bis Audi 90), war schon beim C1 nicht durchgehalten worden. Der erste Audi A6 nach neuer Benennung war ein „facegelifteter“ Audi 100 C4, der als Audi A6 C4 noch bis Frühjahr 1997 gebaut wurde.

Der A6 ist als viertürige Stufenhecklimousine und als fünftüriger Kombi (Avant) erhältlich. Die Sportvariante heißt S6. Eine noch leistungsstärkere Version ist unter dem Namen RS6 vertreten.

Modellgeschichte

Allgemeines 
Zur Einführung der erneuerten Baureihe C6 erhielt die Limousine im Frühjahr 2004 auf dem Genfer Auto-Salon die Auszeichnung Auto Nr. 1 von Europa. In der Leserwahl Die Besten Autos 2005 der Fachzeitschrift Auto Motor und Sport wurde der A6 Sieger in seiner Klasse und bekam darüber hinaus den vom ADAC verliehenen Preis Gelber Engel 2005.

2005 gelang es dem A6, die über 30-jährige Vorherrschaft von Mercedes in der oberen Mittelklasse auf dem deutschen Markt zu beenden. Der A6 lag knapp vor der E-Klasse und dem BMW 5er auf Platz 1. 2006 verteidigte er seine Führung und baute sie weiter aus. In den darauffolgenden Jahren nahm wieder die E-Klasse den ersten Platz ein. Auch in Europa war der A6 im Jahr 2005 das meistverkaufte Modell der oberen Mittelklasse.

Im April 2011 kam die vierte Generation, der Audi A6 C7, auf den Markt. Er wird wahlweise mit drei Otto- und vier Dieselmotoren angeboten. Die Kombiversion Avant ist seit September 2011 erhältlich. Auf der IAA 2011 wurde die Sportvariante S6 vorgestellt, die stärkere Version Audi RS6 folgte im Sommer 2013.

Auf dem 88. Genfer Auto-Salon im März 2018 präsentierte Audi den A6 C8. Die Markteinführung fand im Juni 2018 statt. Der Avant und die Sportvarianten S6 und RS6 sollen später folgen.

Im Rahmen der Shanghai Auto Show im April 2021 präsentierte Audi das batterieelektrisch angetriebene Konzeptfahrzeug A6 e-tron Concept. Eine Markteinführung ist für 2024 geplant. Das Kombi-Derivat A6 e-tron Avant Concept folgte im März 2022. Die Serienversion soll ebenfalls 2024 auf den Markt kommen.

Modellübersicht 

Private Kunden machen nur einen kleinen Teil der A6-Neuwagenkäufer aus. Im Jahr 2008 wurden 86,7 % aller in Deutschland verkauften Audi A6 gewerblich zugelassen.

Weblinks 

 Offizielle Webseite des A6
 Technische Daten A6

Einzelnachweise 

Pkw-Modell
Fahrzeug der oberen Mittelklasse
Limousine
Kombi
Coupé
Kombicoupé